Les Élections régionales de 2003 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 2003) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

2003
Haute-Autriche
Politique en septembre 2003